Narcose é o nome dado à alteração do estado de consciência devido à intoxicação por determinadas substâncias, como os narcóticos.
Pode referir-se, contudo, mais especificamente, à narcose do azoto, entre os mergulhadores.

Desambiguação